Edonis bezeichnet:
 eine monotypische Libellengattung, einzige Art: Edonis helena
 einen Sportwagen des Unternehmens B Engineering: B Engineering Edonis